Nowy Świat – określenie obu Ameryk, Australii i Oceanii

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 59, w tym 16 podstawowych

Nazwa ulic w Polsce

Inne

Zobacz też 
 Nowy Świat-Uniwersytet – stacja metra w Warszawie
 Radio Nowy Świat – internetowa stacja radiowa nadawana z Warszawy
 Nový Svět – dzielnica Ołomuńca